Der 1. FFC 08 Niederkirchen (vollständiger Name: 1. Frauenfußballclub 08 Niederkirchen e. V.) ist ein deutscher Frauenfußballverein aus der pfälzischen Gemeinde Niederkirchen. Unter dem Namen TuS Niederkirchen gehörten die Fußballerinnen viele Jahre der Bundesliga an und gewannen 1993 die deutsche Meisterschaft.

Geschichte

TuS Niederkirchen (bis 2008) 

Der Verein TuS 1900 Niederkirchen wurde im Jahr 1900 gegründet. Seine Frauenfußballabteilung existiert seit 1969. Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte war der Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Saison 1992/1993. Bis zum Jahr 2000 gehörte der TuS Niederkirchen der Frauen-Bundesliga an. In der Saison 2001/02 konnte der TuS Niederkirchen den Wiederaufstieg in die 1. Liga realisieren. Jedoch stieg er im Jahr darauf wieder in die Regionalliga Südwest ab. Mit der erneuten Regionalligameisterschaft schaffte er den Sprung in die relativ neue 2. Bundesliga (Staffel Süd). Mit der Saison 2007/08 findet das letzte Spiel der Frauenmannschaft statt. Der abstiegsgefährdete Verein bewarb sich nicht erneut für eine Zulassung zur 2. Bundesliga in der folgenden Saison. Die Mannschaft wurde hierüber jedoch nicht informiert. Aus diesem Grunde wurde am 25. April 2008 mit dem 1. FFC 08 Niederkirchen ein eigenständiger Verein gegründet. Am Ende der Saison belegte die Mannschaft den 9. Platz und war somit aus sportlicher Sicht nicht abgestiegen.

1. FFC 08 Niederkirchen (ab 2008) 
Nach zwei Jahren in der Regionalliga kehrte die Mannschaft 2010 als Meister in die 2. Bundesliga zurück und sicherte sich am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt. Im April 2011 wurde eine – zunächst zwei Jahre dauernde – Kooperation mit dem 1. FC Kaiserslautern ab dem 1. Juli 2011 bekannt gegeben, die im Juli 2013 um zwei Jahre verlängert wurde. 2015 stieg die Mannschaft aus der 2. Bundesliga ab, schaffte jedoch 2016 den direkten Wiederaufstieg. Zwei Jahre später stieg der 1. FFC wieder ab.

Erfolge

Als 1. FFC 08 Niederkirchen (ab 2008) 
 Gewinn des SWFV-Verbandspokals 2009, 2010, 2016, 2022
 Meister der Regionalliga Südwest 2010, 2016

Als TuS Niederkirchen (bis 2008) 
 Deutscher Meister 1993
 DFB-Supercup 1993
 Mitgliedschaft in der Frauen-Bundesliga 1990–2000, 2002/03
 Gewinn des SWFV-Verbandspokals 1978, 1979, 1982–1986, 2001–2005, 2008 (13. Titel)
 Meister der Regionalliga Südwest 2002, 2004, 2005
 Meister der Oberliga Südwest 2001

Persönlichkeiten

Statistik

Weblinks 
 Offizielle Website
 1. FFC 08 Niederkirchen setzt Tradition fort (Vereinsportrait von Fansoccer.de)
 Bericht über die Entscheidung seitens TUS Niederkirchen keine Lizenz mehr für die 2. BL zu beantragen (Bericht von Womensoccer.de)

Fußballverein aus Rheinland-Pfalz
Verein im Südwestdeutschen Fußballverband
Deutscher Frauenfußballverein
Sport (Niederkirchen bei Deidesheim)
Niederkirchen, 1 FFC 08
001. FFC 08 Niederkirchen